Джордж Пибоди Гуч  (; 21 октября 1873, Лондон — 31 августа 1968, Лондон) — английский историк, политик и журналист. Последователь Джона Актона.

Биография 
Гуч родился в Кенсигтоне, в семье Чарльза Гуча, банкира и Мэри Джейн Гуч, урождённой Блейк. У Джорджа был старший брат, Генри Гуч (7 декабря 1871 — 15 января 1959), будущий депутат от консерваторов. Джордж учился в Итонском колледже, королевском колледже в Лондоне и в Тринити-колледже, Кембридж, где получил степень бакалавра истории. За работу «Английские демократические идеи в семнадцатом веке» в 1897 году получил приз Терлуолла от Кембриджского университета. Также учился в Париже и Берлине.

Политическая и научная деятельность 
С 1906 по 1910 годы был депутатом-либералом от избирательного округа Бат. В 1908 году проголосовал за законопроект о предоставлении женщинам избирательного права. В годы I Мировой он был сотрудником исторического отдела МИД, готовил материалы для участия делегации от Великобритании в Парижской мирной конференции. С 1922 по 1925 годы был президентом Исторической Ассоциации, с 1933 по 1936 — секретарём Национального Совета Мира (NPC), с июня 1936 года являлся членом совета Либеральной партии. После I Мировой войны Гуч стал достаточно известным историком Европы и критиковал политику Великобритании. Он также входил в Союз Демократического контроля, с 1911 по 1960 годы был редактором журнала «Contemporary Review», в котором освещались проблемы, касающиеся политики и международных отношений.

Вместе с историком Гарольдом Темперлеем Гуч подготовил материалы для публикации британской дипломатической истории, в частности, периода перед Первой мировой —  «British documents on the origins of the war, 1898–1914». Джордж Гуч считался одним из ранних ревизионистов, его ставят в один ряд с Гарри Элмером Барнзом и Сидни Бредшоу Фей.

Был президентом Английского общества Гёте, председателем образовательного фонда сэра Ричарда Стейли.

Избранные труды 
 
 
 
 
 
 
 Гуч Г. П. История современной Европы. / Сокр. пер. с англ. Ю. Соловьева и Н. Ждановой ; предисл. Ф. Ротштейна. — Москва ; Ленинград : Гос. изд., 1925. — VIII, 291 с.

Награды 
 Орден Кавалеров Почёта (1939)
 «Pour le Mérite», орден за Заслуги (1954)
 Орден Заслуг Великобритании (1963)
 Член Британской Академии с 1926 года
 Почётный член Тринити-Колледжа с 1935 года

Примечания

Литература 
 

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Члены Либеральной партии Великобритании
Члены Британской академии
Члены Гёттингенской академии наук